Therion (band), Zweedse symfonische metalband
Therion (geslacht), geslacht van sluipwespen